KDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di N Djole (Gabon)